Deejay – figura professionale musicale
 Deejay – musicista reggae che effettua il toasting
 Radio Deejay – emittente radiofonica italiana
 DeeJay Television – trasmissione televisiva italiana
 Deejay TV – rete generalista italiana

Pagine correlate 
Dee Jay (disambigua)